Madeleine Biefnot (1930 - 2013), poétesse hennuyère 
Yvon Biefnot (°1936), homme politique belge wallon ;
Richard Biefnot (°1949-2020), homme politique belge wallon ;
Véronique Biefnot (°?-), femme de lettres et metteur en scène belge